Премия «Выбор критиков» за лучший научно-фантастический/хоррор фильм () — одна из наград, вручаемых людям, работающим в киноиндустрии,  на ежегодной премии Critics’ Choice Movie Awards. Впервые она была выдана в 2012 году.

Примечания 
 ±Победитель премии «Оскар» за лучший фильм
 ≠Номинант на премию «Оскар» за лучший фильм

Список победителей и номинантов

2010е

Примечания 

Премия Ассоциации кинокритиков вещательных компаний
Фильмы — лауреаты кинопремий